Dun Karm Psaila (1871–1961), poète maltais ;
 Jean-Michel Psaïla (né en 1962), président d'agence photographique française ;
  (né en 1964), guitariste maltais ;
  (né en 1971), joueur de football maltais ;
  (né en 1957), sélectionneur de l'équipe de Malte de football.